Очікується, що у 2022 році в індустрії відеоігор буде випущено багато нових проєктів. Численні затримки з випуском програмного й апаратного забезпечення через пандемію коронавірусу сильно вплинули на графіки розробки, у результаті багато ігор були відкладені до цього року або на невизначений термін.

Випуск відеоігор

Січень—березень

Квітень—червень

Липень—вересень

Жовтень—грудень

Незаплановані випуски 
Нижче наведено список ігор, які, як було оголошено, вийдуть у 2022 році, але ще не мають точної дати або місяця випуску.

Випуски фільмів за відеоігорами

Примітки 
 Коментарі

 Джерела

Відеоігри за роком